Hellmann steht für:
 Hellmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Hellmann-Medaille,  staatliche Auszeichnung der Weimarer Republik
 Potenzgesetz nach Hellmann, Formel zur Bestimmung der Windgeschwindigkeit
 Hellmann-Feynman-Theorem in der Quantenmechanik
 Hellmann Worldwide Logistics, Logistikdienstleister
 Hellmann & Loebenstein, 1926 in Hannover gegründete und 1937 „arisierte“ Privatbank

Siehe auch:
 Hellman
 Helman
 Hellemann